Го́рки — многозначный термин, главным образом — название населённых пунктов.

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Горки — деревня в Жабинковском районе.

Витебская область 
 Горки — деревня в Бешенковичском районе.
 Горки — деревня в Верхнедвинском районе.
 Горки — деревня в Городокском районе.
 Горки — деревня в Лепельском районе.
 Горки — деревня в Полоцком районе.
 Горки — деревня в Россонском районе.
 Горки — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Горки — деревня в Жлобинском районе.
 Горки — деревня в Светлогорском районе.

Минская область 
 Горки — посёлок в Любанском районе.
 Горки — деревня в Молодечненском районе.
 Горки — деревня в Пуховичском районе.
 Горки — деревня в Слуцком районе.
 Горки — деревня в Стародорожском районе.
 Горки — деревня в Столбцовском районе.
 Горки — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область 
 Горки — город, центр Горецкого района.
 Горки — деревня в Климовичском районе.
 Горки — деревня в Краснопольском районе.
 Горки — деревня в Кричевском районе.
 Горки — деревня в Чериковском районе.

Германия 
 Горки — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Кроствиц, район Баутцен, земля Саксония.

Крым 
 Горки — исчезнувшее село в Симферопольском районе.

Россия

Амурская область 
 Горки — станция в Магдагачинском районе.
 Горки — упразднённая деревня в Магдагачинском районе.

Архангельская область 
 Горки — деревня в Котласском районе.

Белгородская область 
 Горки — село в Красненском районе.

Брянская область 
 Горки — посёлок в Климовском районе.
 Горки — деревня в Комаричском районе.

Владимирская область 
 Горки — деревня в Андреевском сельском поселении Александровского района.
 Горки — деревня в Краснопламенском сельском поселении Александровского района.
 Горки — деревня в Камешковском районе (Второвское сельское поселение).
 Горки — село в Камешковском районе (Второвское сельское поселение).
 Горки — деревня в Судогодском районе.
 Горки — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Горки — деревня в Бабаевском районе.

Воронежская область 
 Горки — село в Новоусманском районе.

Ивановская область 
 Горки — деревня в Кинешемском районе.
 Горки — деревня в Лухском районе.
 Горки — деревня в Приволжском районе.
 Горки — деревня в Тейковском районе.
 Горки — деревня в Южском районе.

Калужская область 
 Горки — деревня в Боровском районе.
 Горки — деревня в Дзержинском районе.
 Горки — посёлок в Жиздринском районе.
 Горки — деревня в Жуковском районе.
 Горки — деревня в Износковском районе.
 Горки — деревня в Медынском районе.
 Горки — деревня в Перемышльском районе.
 Горки — деревня в Спас-Деменском районе.
 Горки — деревня в Сухиничском районе.
 Горки — бывшая деревня в Жуковском районе

Костромская область 
 Горки — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Горки — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района.
 Горки — деревня в Степановском сельском поселении Галичского района.
 Горки — деревня в Самсоновском сельском поселении Костромского района.
 Горки — деревня в Сущёвском сельском поселении Костромского района.
 Горки — деревня в Волжском сельском поселении Нерехтского района.
 Горки — деревня в Воскресенском сельском поселении Нерехтского района.
 Горки — деревня в Адищевском сельском поселении Островского района.
 Горки — деревня в Ивашевском сельском поселении Островского района.
 Горки — деревня в Сусанинском районе.

Курская область 
 Горки — село в Фатежском районе, в составе Банинского сельсовета.
 Горки — хутор в Фатежском районе, в составе Большежировского сельсовета.
 Горки — хутор в Фатежском районе, в составе Солдатского сельсовета.
 Горки — хутор в Медвенском районе.

Ленинградская область 
 Горки — деревня в Губаницком сельском поселении Волосовского района.
 Горки — деревня в Терпилицком сельском поселении Волосовского района.
 Горки — посёлок в Выборгском районе.
 Горки — деревня в Веревском сельском поселении Гатчинского района.
 Горки — деревня в Вырицком городском поселении Гатчинского района.
 Горки — деревня в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района.
 Горки — деревня в Опольевском сельском поселении Кингисеппского района.
 Горки — деревня в Ломоносовском районе.
 Горки — деревня в Тосненском районе.

Мордовия 
 Горки — село в Большеигнатовском районе.
 Горки — посёлок в Инсарском районе, упразднён в 1995 году.

Московская область 
 Горки — деревня в Богородском городском округе.
 Горки — деревня в Волоколамском городском округе, в бывшем городском поселении Волоколамск.
 Горки — деревня Волоколамском городском округе, в бывшем сельском поселении Чисменское.
 Горки — село в Дмитровском городском округе.
 Горки — деревня в Дмитровском городском округе.
 Горки — усадьба в Дмитровском городском округе.
 Горки — посёлок в Дмитровском городском округе.
 Горки — деревня в городском округе Егорьевск.
 Горки — деревня в городском округе Истра.
 Горки — село в городском округе Истра.
 Горки — деревня в городском округе Кашира.
 Горки — деревня в городском округе Клин.
 Горки — село в городском округе Клин.
 Горки — село в Коломенском городском округе.
 Горки — деревня в Ленинском городском округе.
 Горки — деревня в Можайском городском округе.
 Горки — село в Можайском городском округе.
 Горки — местечко в Можайском городском округе.
 Горки — хутор в Можайском городском округе.
 Горки — деревня в городском округе Мытищи.
 Горки — деревня в Рузском городском округе.
 Горки — деревня в городском округе Солнечногорск.
 Горки — деревня в городском округе Ступино.

Нижегородская область 
 Горки — село в Варнавинском районе.
 Горки — деревня в Сосновском районе.
 Горки — село в Спасском районе.

Новгородская область 
 Горки — деревня в Валдайском районе.
 Горки — деревня в Взглядском сельском поселении Волотовского района.
 Горки — деревня в Волотовском сельском поселении Волотовского района.
 Горки — деревня в Маловишерском районе.
 Горки — деревня в Марёвском районе.
 Горки — деревня в Окуловском районе.
 Горки — деревня в Поддорском районе.
 Горки — деревня в Солецком районе.

Орловская область 
 Горки — деревня в Краснозоренском районе.
 Горки — деревня в Кромском районе.
 Горки — деревня в Новодеревеньковском районе.
 Горки — село в Хотынецком районе.

Пермский край 
 Горки — посёлок в Косинском районе.
 Горки — посёлок в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Горки — деревня в Великолукском районе.
 Горки — деревня в Красногородском районе.
 Горки — деревня в Локнянском районе.
 Горки — деревня в Невельском районе.
 Горки — деревня в Новоржевском районе.
 Горки — деревня в Опочецком районе.
 Горки — деревня в Порховском районе.
 Горки — деревня в Карамышевской волости Псковского района.
 Горки — деревня в Писковичской волости Псковского района.
 Горки — деревня в Гавровской волости Пыталовского района.
 Горки — деревня в Носовской волости Пыталовского района.
 Горки — деревня в Стругокрасненском районе.
 Горки — деревня в Усвятском районе.

Ростовская область 
 Горки — посёлок в Боковском районе.

Рязанская область 
 Горки — деревня в Клепиковском районе.
 Горки — посёлок в Клепиковском районе.
 Горки — деревня в Спасском районе.

Самарская область 
 Горки — село в городском округе Новокуйбышевск.

Сахалинская область 
 Горки — посёлок в Тымовском городском округе.

Свердловская область 
 Горки — село в Ирбитском районе.

Смоленская область 
 Горки — деревня в Мещёрском сельском поселении Вяземского района.
 Горки — деревня в Степаниковском сельском поселении Вяземского района.
 Горки — деревня в Береснёвском сельском поселении Духовщинского района.
 Горки — деревня в Озёрненском городском поселении Духовщинского района.
 Горки — деревня в Ельнинском районе, упразднена в 2001 г.
 Горки — деревня в Новодугинском районе.
 Горки — деревня в Сычёвском районе.
 Горки — деревня в Тёмкинском районе.
 Горки — деревня в Угранском районе.
 Горки — деревня в Ярцевском районе.

Тамбовская область 
 Горки — деревня в Бондарском районе.

Татарстан 
 Горки — жилой район Казани.

Тверская область 
 Горки — деревня Андреапольском районе, в Волокском сельском поселении.
 Горки — деревня Андреапольском районе, в Хотилицком сельском поселении.
 Горки — деревня в Калязинском районе.
 Горки — деревня в Кашинском районе.
 Горки — деревня в Конаковском районе.
 Горки — деревня в Лихославльском районе.
 Горки — деревня в Нелидовском районе.
 Горки — деревня в Ржевском районе.
 Горки — деревня в Спировском районе.
 Горки — деревня в Сонковском районе
 Горки — деревня в Старицком районе.
 Горки — посёлок в Старицком районе.
 Горки — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Горки — деревня в Богородицком районе.
 Горки — деревня в Заокском районе.
 Горки — деревня в Кимовском районе.
 Горки — деревня в Куркинском районе.
 Горки — деревня в Суворовском районе.
 Горки — село в Ясногорском районе.

Тюменская область 
 Горки — деревня в Абатском районе.
 Горки — посёлок в Шурышкарском районе.

Челябинская область 
 Горки — посёлок в Уйском районе.
 Горки — посёлок в Чебаркульском районе.

Ямало-Ненецкий автономный округ 
 Горки — село в Шурышкарском районе.

Ярославская область 
 Горки — деревня в Большесельском районе.
 Горки — деревня в Борисоглебском районе.
 Горки — деревня в Некоузском районе.
 Горки — деревня в Некрасовском районе.
 Горки — деревня в Переславском районе.
 Горки — село в Ростовском районе.
 Горки — деревня в Ростовском районе, входит в состав сельского поселения Петровское (бывший Карашский сельский округ).
 Горки — деревня в Ростовском районе, входит в состав сельского поселения Петровское (бывший Любилковский сельский округ).
 Горки — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района.
 Горки — деревня на реке Черёмуха в Волжском сельском поселении Рыбинского района.
 Горки — деревня на реке Иода в Волжском сельском поселении Рыбинского района.
 Горки — село в Угличском районе, входит в состав Ильинского сельского поселения.
 Горки — деревня в Угличском районе, входит в состав Отрадновского сельского поселения.
 Горки — деревня в Угличском районе, входит в состав Слободского сельского поселения.
 Горки — деревня в Мышкинском уезде Ярославской губернии (затоплена Рыбинским водохранилищем).

Украина 
 Горки — село в Любешовском районе Волынской области.
 Горки — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Горки — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Горки — село в Жолковском районе Львовской области.
 Горки — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Горки — село в Лебединском районе Сумской области.
 Горки — село в Путивльском районе Сумской области.
 Горки — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Горки — посёлок в Репкинском районе Черниговской области.

Другое 
 «Горки» — станция метро в Казани.
 «Горки» — белорусский футбольный клуб.

См. также